Тупчиенко — фамилия. Известные носители:
 Тупчиенко, Александр Викторович (род. 1995) — украинский футболист.
 Тупчиенко, Константин Вениаминович (род. 1970) — советский и украинский футболист.

Примечания